Caribou steht für:

 Ren, die nordamerikanische Bezeichnung für das Tier
 Eisbrecher (Getränk), alkoholhaltiges Heißgetränk
 De Havilland Canada DHC-4, ein Transportflugzeug
 Caribou (Musiker), das Pseudonym des Musikers Daniel V. Snaith
 Caribou (Album), ein Album des Musikers Elton John
 Caribou (Lied), ein Titel der Band Pixies
 Caribou (Schiff, 1925), eine 1942 durch ein deutsches U-Boot versenkte Passagierfähre
 Caribou (Schiff, 1986), Fähre der kanadischen Reederei Marine Atlantic, 

Caribou ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Caribou (Colorado)
 Caribou (Kalifornien)
 Caribou (Maine)
 Caribou (Minnesota)
 Caribou City (Idaho)

Caribou ist der Name von
 Caribou (Nova Scotia), Ort in Nova Scotia, Kanada

Caribu steht für:

 Sportina 680, eine Segelbootklasse 
Siehe auch:
 Caribou Crater
 Karibu